Вальтер Янович Удам — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1926 году в Выруском уезде Эстонии. Член КПСС с 1952 года.

С 1943 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1943—1990 гг. — ученик в депо станции Валга, участник Великой Отечественной войны, на комсомольской работе в Таллинском горкоме ЛКСМ Эстонии, в Выннуской МТС Тартуского района, первый секретарь Тартуского райкома ЛКСМ Эстонии, заведующий отделом Вастселийнаского райкома КП Эстонии, слушатель Республиканской партийной школы, секретарь того же
райкома, секретарь, первый секретарь Выруского райкома КП Эстонии, инспектор отдела организационно-партийной работы ЦК КП Эстонии, первый секретарь Вильяндиского райкома КП Эстонии, первый секретарь Пярнуского райкома КП Эстонии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1985 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Эстонской ССР 8-11-го созывов.

Умер в Эстонии в 2001 году.

Ссылки 
 Eesti NSV Ülemnõukogu X koosseis. Biograafiline lühiteatmik. Tallinn: Eesti Raamat 1981 — С. 271.
 Удам 

Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Эстонии
Первые секретари районных комитетов КП Эстонии
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 11-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС